Polygraf kan syfta på:

 Polygraf – en elektronisk apparat som används för att söka utröna om en person talar sanning eller inte, se Lögndetektor
 Polygraf (författare) – en författare som skriver om många ämnen eller ett litterärt verk som innehåller arbeten inom vitt skilda ämnesområden